Charleval kan syfta på:

 Charleval, Bouches-du-Rhône – fransk kommun i departementet Bouches-du-Rhône 
 Charleval, Eure – fransk kommun i departementet Eure

Personer 
 Charles Faucon de Ris (1612–1693), markis av Charleval, fransk poet
 Joseph-François de Cadenet de Charleval (1710–1759), fransk biskop